Bouquerel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Amédée Bouquerel (1908-2002), homme politique français ;
 Christophe Bouquerel (1962-), écrivain français, Prix du roman historique du Prix Historia 2015 pour La Première Femme nue.

Références 

Patronyme français